Cluny [kliní] je lahko:

 Cluny (občina), občina v okraju Saône-et-Loire v Franciji ;
 Cluny (okraj), francoski okraj, v katerem se nahaja istoimenska občina;
 Cluny (opatija), opatija na Francoskem;
 Kliníjevci, Benediktinci iz samostana Cluny;
 Hôtel de Cluny, muzej v Parizu.
 Gregorijanska reforma; obnovitveno gibanje, imenovano tudi Kliníjsko gibanje oziroma Kliníjska obnova, Kliníjska reforma, ki ga je začel papež Gregor VII. iz Klinijske opatije.